A400, A.400 ou A-400 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Airbus A400M Atlas, un avion de transport militaire polyvalent d'Airbus Defence and Space.

Photographie 
 Canon PowerShot A400, un appareil photo numérique de Canon.

Transports 
Autoroute 
  Autoroute 400 (A-400) reliant Toronto à Nobel dans la province de l'Ontario au Canada ; 
  Autoroute française A400, projet d’autoroute devant relier Annemasse et Thonon-les-Bains.

Véhicule
 Tempo A400, un véhicule tricycle allemand.